Рика́рдо Даниэ́ль Альтамира́но (; 12 декабря 1965 года, Лагуна-Паива, Аргентина) — в прошлом аргентинский футболист, защитник.

Карьера

Клуб 
Выпускник молодёжной академии клуба «Унион Санта-Фе». В 21 год он начал играть в аргентинской футбольной лиге. В 1988 году он перешёл в «Индепендьенте», где играл до 1992 года, выиграв титул чемпиона страны. В 1992 году он сменил клуб на «Ривер Плейт», где играл до 1997 года, выиграв четыре чемпионата и Кубок Либертадорес.

Национальная сборная 
В аргентинской национальной сборной сыграл 27 матчей, выиграв два Кубка Америки — в Чили в 1991 году, и в Эквадоре в 1993 году.

Титулы

Клубные 
 Аргентинский чемпионат: 5
 Индепендьенте: 1988—1989
 Ривер Плейт: 1993 (Апертура), 1994 (А), 1996 (А), 1997 (Клаусура)

Международные 
 Кубок Либертадорес: 1
 Ривер Плейт: 1996
 Межамериканский кубок: 1
 Ривер Плейт: 1997

Национальные 
 Кубок Америки: 2
 Чили 1991, Эквадор 1993
 Кубок конфедераций: 1
 1992

Ссылки 
 Интервью с Альтамирано

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Унион» Санта-Фе